Борис Викторович Курцев ( — ) — советский офицер танковых войск, Герой Советского Союза (1945), генерал-лейтенант танковых войск (7.05.1966).

Биография

Довоенная жизнь 
Борис Викторович родился  в д. Неклюдово в семье крестьянина. Русский.

Окончил Владимирский текстильный рабфак.

В сентябре 1938 года призван в Красную Армию Владимирским РВК Владимирской области. В 1939 году окончил Харьковское бронетанковое училище. Как один из лучших выпускников был оставлен в училище и назначен командиром отделения курсантов. Участник освободительного похода советских войск в Западную Украину и Северную Буковину в сентябре 1939 года (был с группой командиров училища временно откомандирован в боевую часть для участия в боевых действиях). С февраля 1940 года — командир танкового взвода 26-й легкотанковой бригады, с марта 1940 — командир танкового взвода отдельного учебного танкового батальона 26-й легкотанковой бригады. С мая 1941 года — заместитель командира роты 68-го танкового полка 34-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса Киевского Особого военного округа.

Великая Отечественная война 
На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Вступил в бой на Юго-Западном фронте. Отважно действовал в сражении за Перемышль, когда на второй день войны пехотинцы, танкисты и пограничники выбили немецкие войска из занятого ими 22 июня города и пять суток героически обороняли его (за эти дни город трижды переходил из рук в руки). Тяжело ранен в бою 26 июня 1941 года. Лечился в эвакогоспитале в Мариуполе.

После выздоровления в ноябре 1941 года направлен в Московский военный округ в формирующиеся воинские части, там командовал танковой ротой 123-го отдельного танкового батальона 83-й танковой бригады. В феврале 1942 года в составе бригады вновь вступил в бой на Северо-Западном фронте, в июне 1942 года повышен в должности до адъютанта старшего танкового батальона. С марта 1943 года — начальник штаба 56-го танкового полка. С марта 1944 года — начальник штаба 28-го отдельного танкового полка, а с августа 1944 года командовал этим полком (17 марта 1945 года полк преобразован в 114-й гвардейский танковый полк) 6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской танковой армии.

C 1942 года член ВКП(б). 

Отважно воевал на фронтах. Несколько раз был ранен и горел в танке. В годы войны был награждён пятью боевыми орденами и медалью «За отвагу». В июле 1944 года успешно действовал при освобождении Перемышля, который героически оборонял тремя годами ранее: во главе разведотряда из 3 танков и 30 стрелков на их броне ворвался в город, посеял панику, захватил укреплённый рубеж и полтора часа вёл бой до подхода танкового полка. Награждён за этот бой орденом Красного Знамени. 

Особенно успешно действовал в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Гвардии майор Курцев Борис Викторович, командир 28-го танкового полка 16-й гвардейской механизированной Львовской Краснознаменной бригады 6-го гвардейского механизированного Львовского Краснознаменного корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта с 12 по 26 января 1945 года прошёл с боями до 300 километров. На этом пути танкисты полка уничтожили до 1000 солдат и офицеров противника, 37 танков, 42 орудия разных калибров, 78 бронетранспортёров и до 200 автомашин противника. Уже в первый день наступления 12 января 1945 года овладел населёнными пунктами Заброды и Белогон, перерезав железную дорогу Кельце—Краков. 14 января полк овладел городом Кельце, 17 января форсировал реку Пилица, окружил город Петроков, взял штурмом город Тушин. 26 января в числе первых форсировал реку Одер в районе города Кебен (Хобеня). Сам командир полка Курцев был ранен 19 января 1945 года, но оставался в строю. За эти подвиги представлен к званию Героя Советского Союза.

10 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками указом Президиума Верховного Совета СССР майору Курцеву Борису Викторовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Столь же успешно сражался и в Берлинской операции: в период боев с 15 апреля по 9 мая нанес большой урон силам противника, а именно: 18 апреля полк первым вышел к реке Шпрее и обеспечил её форсирование пехотой, уничтожив при этом до 2 рот регулярных войск, до 150 фаустпатронщиков, 5 танков, 4 орудия, 8 бронекатеров и до 50 автомашин с боеприпасами; 24 апреля - вышел на восточную окраину г. Бранденбург, уничтожив при этом до батальона пехоты, 3 танка, 5 бронетранспортеров и до 300 автомашин; с 24 апреля по 1 мая овладел г. Бранденбург, уничтожив при этом 2 танка, 1 самоходное орудие, 1 бронепоезд, 4 бронетранспортера, 4 зенитных орудия, 32 огневых точки, до роты солдат противника и захватил 8 складов ГСМ, а также освободил заключённых и военнопленных из 3 концлагерей. 

В последние дни войны участвовал в Пражской операции, в которой 7 мая в районе д . Ощац и Обер-Рейхенау уничтожил 7 самоходных установок,3 танка, разгромил штаб мотопехотного полка, взял в плен до 500 солдат и офицеров противника. 8 мая 1945 года в районе д. Литвинов (Чехословакия) разгромил колонну противника, уничтожив 30 автомашин, 8 бронетранспортёров, до роты солдат, захватив до 200 автомашин, 18 бронетранспортеров, 2 танка и до 100 пленных. Приказом по 4-й танковой армии от 19.05.1945 года награждён за эти подвиги орденом Красного Знамени.

После войны 

Продолжал службу в Советской Армии. В конце августа 1945 года молодой командир с огромным боевым опытом был направлен на учёбу в академию. В 1949 году окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск Советской Армии имени И. В. Сталина. С октября 1949 года — командир 113-го танко-самоходного полка 79-й стрелковой дивизии, с января 1950 — командир 76-го танкового полка 2-й танковой дивизии (Приморский военный округ), с декабря 1951 — командир 6-го тяжёлого танко-самоходного полка 26-й гвардейской механизированной дивизии. С 30 сентября 1952 г. - Заместитель командира 26-й гвардейской механизированной дивизии Северной группы войск в Польше. С мая 1954 года — командир 26-й гвардейской механизированной дивизии (в июне 1957 года дивизия была переименована в 38-ю гвардейскую танковую дивизию). С июля 1957 года по июнь 1960  — командир 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Московском военном округе. затем убыл на учёбу.

В 1962 окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С августа 1962 года был первым заместителем командующего 8-й гвардейской армией в Группе советских войск в Германии. С июля 1965 года и до своей безвременной кончины — командующий 2-й гвардейской танковой армией в ГСВГ. 

 Борис Викторович Курцев скончался от тяжелой болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Воинские звания 
 лейтенант (4.02.1940)
 старший лейтенант (10.02.1942)
 капитан (11.06.1942)
 майор (4.05.1943)
 подполковник (8.03.1946)
 полковник (22.06.1957)
 генерал-майор танковых войск (27.08.1957)
 генерал-лейтенант танковых войск (7.05.1966)

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (10.04.1945),
 орден Ленина (10.04.1945),
 три ордена Красного Знамени (13.08.1944, 28.02.1945, 19.05.1945),
 два ордена Красной Звезды (28.03.1943, 1945),
 медаль «За отвагу» (19.08.1942),
 другие медали.

Примечания

Источники 
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN: 978-601-7378-16-5. — С.148—149.
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 2. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2015. — ISBN: 978-601-7378-65-3. — С.42—44.
 Нагорный А. Ф., Травкин В. В. Владимирцы — Герои Советского Союза. 1963.
 Нагорный А. Ф., Травкин В. В. Земли Владимирской богатыри. — Ярославль: 1967.

Ссылки 
 
 Биография и фотография Б. В. Курцева на сайте «Танковый фронт»
 наградные листы к фронтовым наградам Б. В. Курцева // ОБД «Память народа» 

Родившиеся в Гусь-Хрустальном районе
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Похороненные на Новодевичьем кладбище